Karaczyjowce (ukr. Карачіївці) – wieś na Ukrainie w rejonie wińkowieckim obwodu chmielnickiego.

Bibliografia 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, Warszawa, 1880–1902, s. 828.

Linki zewnętrzne 

Rejon wińkowiecki
Wsie w obwodzie chmielnickim